La 1ª Divisão 2017-2018 è stata la 28ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare è iniziata il 9 settembre 2017 e si è conclusa il 5 maggio 2018, prolungandosi fino al 30 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Sporting CP campione del Portogallo 2017-18.
 Sporting CP e Benfica qualificati alla Champions League 2018-19.
 Fabril Barreiro e Desportivo Aves retrocessi in 2ª Divisão 2018-19.

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 2

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa del Portogallo 
La 20ª edizione della competizione ha opposto lo , vincitore del campionato, e il , vincitore della coppa. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Coimbra.

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2017
Calcio a 5 nel 2018